Birmann ist der Name einer Maler- und Künstlerfamilie aus Basel:
 Peter Birmann (1758–1844)
 Samuel Birmann (1793–1847)
 Martin Birmann (1828–1890)

Siehe auch: 
 Biermann
 Birman